Une tenture est un tissu ornemental, et peut désigner :
un ensemble de tapisseries, appelées pièces, créées sur le même thème (à ne pas confondre avec une suite de tapisseries, c'est-à-dire plusieurs tapisseries identiques tissées d'après le même carton) ;
Tenture de l'Annonciation
Tenture de l'Apocalypse
Tenture des Chasses de Maximilien
Tenture des Chasses du roi François
Tenture dite de la Dame à la licorne
Tenture de David et Bethsabée
Tenture de l'Histoire de Clorinde et Tancrède
Tenture de l'Histoire des Gaules
Tenture de l'Histoire du Roy
Tenture des Indes
Tenture des Maisons Royales
Tenture de saint Étienne
Tenture des Valois
les rideaux ;
un tissu tendu sur un mur pour l'habiller. Châssis de tenture - assemblage de tringles qu'on pose sur les murs pour les couvrir de toile et de papier.